Mario Tonali (1910-1975) – calciatore italiano
 Sandro Tonali (2000) – calciatore italiano